Pirin ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Pirin (Gebirge), Grenze Bulgarien und Griechenland
 Pirin (Berg), Berg im Piringebirge

 Pirin (Stadt), Stadt in Bulgarien
 Perrhe, moderner Name der antiken Stadt in der Türkei
 Oblast Blagoewgrad, Region Pirin-Mazedonien, der bulgarische Teil Mazedoniens

 Pirin (Berghütte), Pirin Lodge, bei Bansko
 Nationalpark Pirin, in Bulgarien

Pirin, Sonstiges:

 Pirin Blagoewgrad, bulgarischer Fußballklub aus Blagoewgrad
 FC Pirin Goze Deltschew, bulgarischer Fußballklub aus Goze Deltschew
 Pirin (Zeitung), ehemalige bulgarische Zeitung